

Toponyme 

 Paraza, commune de l’Aude

Personnalités 

 André Jougla de Paraza (1702-1769), magistrat français ;
 Henri-Elisabeth Jougla de Paraza (1744-1801), diplomate français ;
 Zacharie Jougla de Paraza (1852-1914), ingénieur et industriel français.